Sturges:
 Jock Sturges
 John Sturges
 Octavius Sturges
 Preston Sturges
 Robert Sturges
 William Sturges Bourne